Blood and Sand (engl. für „Blut und Sand“) steht für:

 Blood and Sand (Original: Sangre y arena, deutsch: Die Arena, Blutige Arena), Roman von Vicente Blasco Ibáñez (1908)
 Blood and Sand (Original: Sangre y arena), Film von Vicente Blasco Ibáñez (1916)
 Blut und Sand (Original: Blood and Sand), Film von Fred Niblo (1922)
 König der Toreros (Original: Blood and Sand), Film von Rouben Mamoulian (1941)
 Blood and Sand (Original: De sable et de sang), Film von Jeanne Labrune (1987)
 Blood and Sand (Original: Sangre y arena), Film von Javier Elorrieta (1989)
 Blood and Sand (Cocktail)

Siehe auch:

 Spartacus: Blood and Sand, den Titel der ersten Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie